Юсино — название населённых пунктов в Тверской области России:

 Юсино — деревня в Бологовском районе.
 Юсино — деревня в Кувшиновском районе.
 Юсино — деревня в Ржевском районе.